El Ministerio de Cultura y Bienestar de España fue un departamento ministerial con competencias en cultura en el segundo Gobierno de Suárez (legislatura constituyente). Existió con esta denominación desde julio de 1977 hasta septiembre de ese mismo año, cuando se convirtió en el Ministerio de Cultura.

Referencias 

Cultura
Cultura